Чарлс Мартин може да се отнася за:

 Чарлс Мартин, р.1969 г. – американски писател
 Чарлс Мартин, р.1986 г. – американски аматьорски и професионален боксьор